Az 1967-68-as Divizia A, az 50. első osztályú bajnoki szezon volt Romániában. A bajnok a Steaua Bucureşti lett, kiesett a Brassó csapata. Feljutott a Nagyvárad, és a Jászvásár valamint Arad vasutas csapata, így 16 fősre emelkedett az első osztály létszáma.

Végeredmény

Kereszttáblázat

Források
http://www.rsssf.com/tablesr/roem68.html

Román labdarúgó-bajnokságok
román 1
román 1